Мария Елизавета Саксонская:
* Мария Елизавета Саксонская (1610—1684) — герцогиня Гольштейн-Готторпская, супруга герцога Фридриха III.
 Мария Елизавета Саксонская (1736—1818) — принцесса из дома Веттинов, дочь Августа III.